Бори́с Алекса́ндрович Ефло́в (31 декабря 1926, деревня Селище Борисоглебского района Ярославской области — 17 марта 2013, город Кострома) — советский и российский художник-живописец, график, мастер деревенского пейзажа, член Творческого союза художников России.

Биография

Семья 
Родился 31 декабря 1926 года в деревне Селище Борисоглебского района Ярославской области, рядом с которой располагалась войсковая часть его отца. Отец — Ефлов Александр Григорьевич, кадровый офицер, мать — Колчина Клавдия Васильевна родом из зажиточной крестьянской семьи. Борис рано остался без отца, репрессированного и расстрелянного в 1938 году, впоследствии реабилитированного посмертно. Ввиду этого семья вынужденно переехала к знакомым в Кострому.

В детстве Борис был увлечен рисованием, копируя различные классические работы известных художников. Вследствие тяжелейшего материального положения семьи на рубеже семнадцати лет ушел добровольцем в армию.

В армии 
После короткой учебной подготовки был направлен в действующие подразделения Черноморского флота. Служил сначала на гвардейском крейсере «Красный Крым», потом до демобилизации в должности комендора головного орудия служил на эскадренном миноносце «Огневой». Во время немногочисленных увольнений посещал курсы рисунка в художественной студии Севастополя. Сохранившиеся рисунки той поры экспонировались на тематических выставках.

В Костроме 
Вернувшись к семье, в 1951 году работал в Костромском кукольном театре художником-декоратором.
 
Вступил в брак с Анисимовой (Ефловой) Валентиной Александровной в 1952 году, в браке у них родились два сына — Владимир (1955) и Александр (1959), которые посвятили себя научной и преподавательской деятельности.

С 1953 по 1958 год учился в Костромском художественном училище. Далее до выхода на пенсию проработал в мастерских Художественного фонда Российской Федерации. Художник по призванию и по профессии, Борис всегда находил время для пленэров в родном крае. Общаясь с природой, он писал многочисленные этюды, которые позволили в дальнейшем в тишине мастерской создавать уникальные по насыщенности цветом и глубоким содержанием картины: «Бабье лето», «Листопад», «На речке, на речке…».

Значительный творческий задел появился благодаря поездкам в Вологодскую область, город Кириллов, где родились знаменитые акварели художника: «Угловая башня», «Дорога к храму», «Святые врата». 

Во время посещения города Североморска Борис проникся волшебной красотой Севера, которая уже не отпускала его никогда. Магическая тяга Севера привела Бориса в Карелию. Он не единожды посетил этот край и именно благодаря полученным впечатлениям написал несколько лучших своих монументальных работ – «Карелия», «Карельские камни». 

С 1957 являлся участником многочисленных выставок, многие из которых были персональными. 

Борис Ефлов скончался 17 марта 2013 года в возрасте 86 лет в Костроме, похоронен в селе Ильинском под Костромой.

Творчество

Членство и награды 
 Член Творческого союза художников России
 «Золотая медаль» Творческого союза художников России

Важнейшие работы

Выставочная деятельность 
С 1958 до нынешнего времени работы Бориса Ефлова побывали на нескольких десятках выставок. В последние годы они были в большинстве своем персональные. Основные из них перечислены ниже:
 «Современные художники в традициях древней русской земли». Италия (1992). Организаторы выставки:  фирма Sytco (Италия) и Министерство культуры СССР (Всесоюзное внешнеэкономическое объединение ордена дружбы народов «Международная Книга»)
 «Советское искусство, Социалистический реализм, 1945 – 1980 г.» Барселона, Музей современного искусства, Галерея Ингуанзо (1992)
 «Прозрачный свет акварели». Кострома, галерея «Перпетуум Арт» (2006)
 Юбилейная выставка, посвященная восьмидесятилетию художника. Кострома, Романовский музей (2007)
 Выставка - прощание с художником. Выставочный зал Администрации города Костромы (2013)
 Выставка графических портретов и рисунков. Костромская синагога (2014)
 «Лесною дорогой». Костромской областной музей природы (2016)
 Выставка, посвященная девяностолетию художника «Варварин дом». Кострома, бывшее Дворянское собрание (2017)
 «Магия севера глазами Бориса Ефлова». Карелия, Сортавала (2017)
 «Танец отражений». Музей Киериккикескус (Kierikkikeskus), Оулу, Финляндия (2021)

Фильмы 
В 2021 году музейно-научный центр Luuppi г. Оулу опубликовал библиографический фильм о художнике на своем YouTube-канале: .

Литература 
 Бузин А.И. Художники-фронтовики 1941 – 1945 г. – Кострома: Типография издательства «Северная правда», 1975. – 68 с.
 ХУДОЖНИКИ НАРОДОВ СССР, Библиографический словарь., том. 4, кн. 1, стр. 75, Москва, «Искусство», 1983. – 592 с.
 Художники Костромы. – Кострома: Издание Костромской организации художников, 1994. – 128 с.
 Костромские художники – ветераны войны и труда. – Кострома: Издание Костромской организации художников и администрации Костромской области, 1995. – 296 с.
 Прозрачный свет акварели. Ефлов Борис Александрович. – Кострома: Издательский Дом «Линия График Кострома», 2007. – 34 с.
 Виртуоз пейзажа. Борис Ефлов. Живопись. – Кострома: Издательский Дом «Линия График Кострома», 2007. - 80 с: ил.
 Магия севера глазами Бориса Ефлова. – Кострома: Издательский Дом «Линия График Кострома», 2017. - 80 с.: ил.
 Бузин А.И., Касторская Т.М., Туловская Т.И., Неганова Г.Д. Художники земли Костромской. – Кострома: Костромаиздат, 2013. – 376 с.: ил.
 Бузин А.И. Великая Отечественная война в творчестве костромских художников. – Кострома: Костромаиздат. – 2015. – 120 с.
 О друзьях-товарищах. Борис Ефлов. – Ярославль: Издательское бюро «Филигрань», 2015. - 44 с.
 Варварин дом Бориса Ефлова. – Кострома: Издательский Дом «Линия График Кострома», 2017. - 56 с: ил.
 Справочник. Единый художественный рейтинг, выпуск XIII, с. 133.
 Научно-исследовательский проект «Фронтовики-художники Ярославской области», Борис Александрович Ефлов. –  Управление образования Ростовского муниципального района Ярославской области. Ростов, 2020.
 Борис Ефлов. Танец отражений. – Кострома: Издательский дом «Линия График Кострома», 2021. – 96 с: ил.
 «Una colección de arte para cada presupuesto» (Коллекция произведений искусства на любой бюджет). // Печатное издание Cinco Dias, Испания, Мадрид. - 18.05.2007. Тираж газеты на 2011 г. – 40000 экз.
 «Kierikki luottaa koululaisvirtaan» (Центр Киерикки ожидает большой поток школьных групп). // Печатное издание Kaleva, Оулу, Финляндия. - 15.6.2020. - К2. - с.36. Тираж газеты на 2021 г. - 450000 экз.
 Бузин А.И. Среди костромских художников. – Кострома: Костромаиздат, 2021. – 204 с: ил.

Примечания

Ссылки 
 В Костроме открылась выставка местных художников «Память сердца»
 В Костроме открылась выставка Бориса Ефлова "Стог сена"
 Живопись Бориса Ефлова

Выпускники Костромского художественного училища
Художники России XX века
Художники России XXI века
Члены Творческого союза художников России
Художники Костромы